A L I è un singolo del cantautore italiano Irama, pubblicato il 25 novembre 2022 come unico estratto dall'edizione deluxe del terzo album in studio Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Classifiche

Note

Collegamenti esterni